Демони — 23-й епізод 4-го сезону серіалу «Цілком таємно».
 Демони — український повнометражний фільм режисера Варвари Фаєр.
 Демони війни — воєнна драма польського режисера Владислава Пасіковського.
 Демони Да Вінчі — американський телесеріал, в основі якого лежить «нерозказана» історія про життя 25-річного генія Леонардо да Вінчі.
 Нічниці — нічні демони у слов'ян.
 Оні — в японській міфології різновид йокаїв, людиноподібні демони.
 Персональні демони — сорок п'ятий епізод першого сезону телевізійного серіалу «Зона сутінків».
 Плоть і демони — британський фільм жахів 1960 року.
 Янголи і демони